Fuhrmann Henschel steht für:

 Fuhrmann Henschel, Drama von Gerhart Hauptmann (1898)
 Fuhrmann Henschel (1918), deutscher Stummfilm von Ernst Lubitsch 
 Fuhrmann Henschel (1956), österreichischer Film von Josef von Báky
 Fuhrmann Henschel (1962), schweizerisch-deutscher Fernsehfilm von Kurt Hirschfeld